Misterton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Misterton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Misterton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)